Мліївська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Городищенському районі Черкаської області. Адміністративний центр — село Мліїв.

Утворена 6 березня 2017 року шляхом об'єднання Будо-Орловецької, Мліївської та Старосільської сільських рад Городищенського району.

Населені пункти 
У складі громади 3 села:

Примітки 

Громади Черкаського району